Achkar ist der Familienname folgender Personen:

 Ad Achkar (* 1988), libanesischer Fotograf
 Paul Achkar (1893–1982), syrischer Erzbischof
 Sonia Achkar (* 1984), deutsche Pianistin und Hochschullehrerin für Klavier und Klavierkammermusik